Said Muhammad bin Sheich Ahmed (geboren um 1851; gestorben 1904; genannt Al Maaruf) war ein Prediger, der die sufistische Strömung des Schādhilīya nach Grande Comore brachte. Er war ein Gegner von Said Ali bin Said Omar und musste daher ins Exil, etwa um dieselbe Zeit, als Said Ali von den Franzosen vertrieben wurde.
Das Krankenhaus von Moroni wurde nach ihm benannt.

Einzelnachweise

Literatur 
 Jean-Louis Guebourg: La Grande Comore. Des sultans aux mercenaires. L'Harmattan 1994: 272. ISBN 2738422993
 Said Mohamed Djohar: Mémoires du président des Comores: Quelques vérités qui ne sauraient mourir. Editions L'Harmattan 2012: 350. ISBN 9782296511392

Sufi
Komorer
Geboren im 19. Jahrhundert
Gestorben 1904
Mann